Gressoney (Duits: Creschnau) is de naam van een dal in het Italiaanse Valle d'Aosta, zie Val di Gressoney. Het kan ook slaan op de volgende twee nederzettingen in het dal:
Gressoney-La-Trinité
Gressoney-Saint-Jean